Passage des cyclones est une chanson de Calogero extrait de l'album L'Embellie. La chanson est écrite par Gioacchino Maurici, Calogero et Dominique A.

Notes et références 

Chanson interprétée par Calogero
Chanson de 2009
Single musical sorti en 2009
Chanson écrite par Calogero
Chanson écrite par Dominique A